Habituellement, quand on parle de comtes de Montfort, on parle des comtes de Montfort-l'Amaury, d'abord membres de cette puissante Maison féodale, puis leurs descendants issus de la Maison capétienne de Dreux-Bretagne et de la Maison capétienne de Valois. Bien que n'appartenant pas à ces familles, d'autres personnages furent titrés comtes de Montfort-(l'Amaury), en apanage ou par engagement, comme :
 Jean  comte d'Auvergne et de Boulogne, seigneur de Montgascon († 1386)
 Jacques de Foix (v. 1470-1500), fils de Gaston IV de Foix-Béarn et d'Éléonore Ire de Navarre
 André de Foix (1490-1547), sire de Lesparre (ou Asparros, Asparroz)
Jean-Louis de Nogaret de La Valette duc d'Epernon, puis son fils Bernard, aux 
 Marie de Rohan et ses descendants d'Albert de Luynes de Chevreuse, aux 

Mais il exista d'autres seigneuries et familles de Montfort. Ainsi, il y eut au moins un autre comté de Montfort :

Les comtes de Montfort-Bregenz sont une famille noble de la région du Vorarlberg : voyez l'histoire de la ville de Feldkirch, et les articles comté de Montfort et prince de Montfort (cf. les châteaux de Montfort à Langenargen et à Götzis). D'où le titre de courtoisie de comte de Montfort pris par Jérôme Bonaparte, titré prince de Montfort dans le royaume de Wurtemberg de son beau-frère Guillaume .

Sans compter des seigneuries/baronnies célèbres comme Montfort de Bretagne (la famille de Montfort donna les comtes de Laval-Montfort) ; Montfort en Bourgogne ; Montfort-le-Rotrou aux confins du Perche et du Maine ; ou Montfort-sur-Risle, baronnie puis comté en Normandie ; et d'innombrables châteaux forts. Liste aux articles   : cf. Château de Montfort (Alpes maritimes) ; Château de Montfort (Cantal) ; Château de Montfort (Côte d'Or) ; Château de Montfort (Dordogne) ; Château de Montfort (Manche) ; Château de Montfort (Savoie) ; Château de Montfort à Archamps (Haute-Savoie)...

Notes et références 

Montfort